Arnsdorf je německý název českých sídel:

 Arnoltice – obec v okrese Děčín
 Arnoltice – vesnice v okrese Olomouc
nebo název německý sídel:

 

Německé názvy sídel v Česku